ARA Independencia –  nave da battaglia in servizio dal 1892 al 1968 
 ARA Independencia (V-1) – portaerei